Гран-при Ле-Локля () — шоссейная однодневная велогонка, с 1939 по 1962 год проводившаяся в швейцарской общине Ле-Локль. Выпуски 1941 и 1957 годов проходили как чемпионат Швейцарии в групповой гонке.

Призёры

Ссылки 
 Гран-при Ле-Локля на Memoire-du-cyclisme
 
 
 

Велогонки в Швейцарии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1939 года